Современные глобальные мегатренды — это крупномасштабные, долгосрочные процессы мирового развития, определяющие качественное содержание текущего этапа эволюции
миросистемы.

История 
Данный термин впервые появился в опубликованной в 1982 г. американским футурологом Джоном Нейсбиттом книге «Мегатренды». Автор исследовал «основные направления движения, которые определяют облик и суть» изменяющегося американского общества. Нейсбитт выделил десять таких тенденций. В чём-то он оказался прав (переход к постиндустриальному обществу, глобализация мировой экономики и пр.), а в чём-то ошибся ("смерть"репрезентативной демократии). Однако термин «мегатренды» устоялся. После распада мировой социалистической системы и развала СССР стало очевидно, что в мире происходят тектонические сдвиги и начинается новая фаза его эволюции. Крушение одного из столпов мирового порядка послужило катализатором глобальных изменений. Сегодня мы наблюдаем ряд новых глобальных трендов, определяющие основные направления эволюции современного мира и возможное ближайшее будущее человечества.

Современные глобальные мегатренды

Глобализация 
Одной из ключевых тенденций становления нового мирового порядка является глобализация как объективный нелинейный процесс «возникновения межрегиональных структур и систем взаимодействия и обмена», который охватывает едва ли не все области общественной жизни, способствуя формированию глобального общества или мирового сообщества. На нынешнем этапе глобализации нарастает интенсивность подключения национальных систем к глобальным процессам, возрастают пространственный охват и плотность глобальных взаимосвязей, усложняется их структура, возрастает степень взаимозависимости стран и народов, более относительными становятся границы между центром и периферией.

Ускорение темпа социального развития 
Социально-политическая история ускоряется и становится все более интенсивной. Это значит, что аналогичные по масштабам и содержанию события и процессы происходят в течение все более сокращающегося промежутка времени и что равным образом сокращается срок сохранения однотипных равновесных ситуаций (статуса-кво). Это вызвано следующими факторами: общим экономическим ростом, возрастанием численности и плотности народонаселения экономической, политической и военной конкуренцией между странами; увеличением численности политических, экономических и иных субъектов, действующих на мировой сцене, быстрым развитием науки и техники и т. д. Отмечается, что самый драматичный разрыв, вызываемый ускорением, — разрыв между общественным бытием и общественным сознанием.

Регионализация 
Регионализация — Одной из характерных черт современного мирового порядка является регионализация. Формирование региональных подсистем и интеграционных процессов, являются одними из наиболее характерных проявлений в современных международных отношений.Страны показывают все большую открытость и тенденцию к сотрудничеству и слиянию. Формируются такие международные сотрудничества как БРИКС, МЕРКОСУР, АСЕАН, СНГ. В настоящее время складывается принципиально новое качество влияния региональных процессов на глобальном уровне международных отношений. Региональные процессы могут оказывать влияние на глобальные или переформатировать их.

Сетевое пространство 
На современном этапе расширяется сетевое и информационное пространство, собственное очертание в качестве ТНА приобретают «глобальные СМИ». К их числу относятся CNN, Sky News.Все более прогрессирующая техника и технология массовых коммуникаций открывают пути для нарастающей виртуализации общественно-политических отношений. Традиционные непосредственные контакты между гражданами, с одной стороны, и между гражданами и властью — с другой, дополняются виртуальными контактами. Складываются новые формы участия в политике, именуемые «электронной демократией», « сетевой демократией», «кибердемократией». Формируется новые механизмы государственного управления, под названием «электронное правительство».

Негосударственные факторы 
Кроме этого на международной арене появляется, ряд новых ключевых игроков, в лице негосударственных акторов, НПО и ТНК. Вопросы ранее входившие, только в сферу государственной деятельности, включая сферу безопасности, сегодня приобретают очертание и в лице негосударственных акторов. Например действия НПО в борьба за запрет на использование противопехотных мин или деятельность частных военных компаний (в том числе Blackwater) в зонах конфликта.

Полицентризация 
На пути становления нового мирового порядка мы наблюдаем полицентризацию мировой системы. Формирование институциональных основ мирового порядка происходит при заметном влияние разных центров силы и разных процессов. Если в начале 90’ можно было говорить об однополюсном мире и доминировании и гегемонизации США, то теперь мы наблюдаем увеличение числа ведущих мировых держав, с постепенным ростом, политического, экономического и военного потенциалов КНР, Индии, России, Турции, Бразилии и ряда других стран. Сохраняется возможность создания подсистем, в центре которых будут самые крупные и мощные игроки макрорегионального уровня, часть из которых претендует и на глобальное регулирования.

Универсализация миграционных потоков 
Продолжаются и наращивают свои масштабы глобальные миграционные потоки, при этом они разворачиваются в противоход перемещению центра мирового экономического развития, то есть идут в основном с Востока на Запад. Сегодня в Европе проживает 35 млн неевропейцев, из которых от 15 до 18 млн — мусульмане. Это ведет к неуклонному изменения расово-этнического состава населения Европы. Из-за трудностей ассимиляции и обособленного существования иммигрантов, возникают новые факторы нестабильности.

Кризис глобального лидерства 
«Лидерство» государства, это способ политического управления, предполагающий: определение этим государством направления, в котором должно двигаться оно само и другие государства, ведение последних за собой на основе их добровольного согласия, ответственность лидера перед ведомыми. В начале 90’ годов у США появилась возможность выступать в роли лидера западного мира. Однако уже к началу 2000-х годов стало очевидно, что США, являясь сверхдержавой, а также сохраняя прежнюю мощь и оставаясь центром притяжения для многих государств, не является общепризнанным глобальным лидером. Однако не Евросоюз в целом, ни страны БРИКС не могут в данный момент по объективным показателям претендовать на роль глобального лидера. Следствием из создавшийся ситуации стало появление таких институтов, как « семерка», потом «восьмерка», а затем и «двадцатка». Предполагается что это лишь промежуточная фаза поиска новой, а именно коллективной адхократической формы глобального лидерства.

Критика 
После разрушения сложившегося во второй половине XX в. ядра мирорегулирования и поддерживаемой им нормативной системы проблема эффективного глобального управления приобрела актуальность и остроту. До сих пор не прекращается обсуждение того, в каком мировом порядке мы живем. Сохраняются разные суждения и оценки — от полного отрицания существования какого-то порядка (глобальный беспорядок) до упорного отстаивания концепции однополярного мирового порядка (американоцентричного или западно-либерального). Сегодня можно утверждать, что становление нового международного порядка находится на стадии его формирования и закрепления. Вряд ли можно сказать, что международный порядок сложился, можно утверждать, что международный порядок строится. Ряд новых тенденций, такие как глобализация, полицентризация, регионализация, появление новых сетевых и информационных пространств, несомненно, оказывают большое влияние на его формирование. Однако, новые, определяющие тенденции только ещё зарождаются и трудно определить, как они повлияют на его формирование, в полной мере, будут ли влиять на формирование в будущем или вовсе исчезнут, и появятся новые. Должен пройти определенный период времени, прежде мы сможем дать абсолютное, четкое определение нового международного порядка в XXI веке и его тенденций.

Примечания 

Политические процессы